Ксения Геннадьевна Медведева (род. 13 июня 2003 года, Брянск) — российская дзюдоистка и самбистка, призёрка чемпионата России 2022 года по дзюдо. Победительница первенства России 2021 среди юниоров. 
Мастер спорта России по дзюдо.

Биография 
Ксения родилась в Брянске, 13 июня 2003 года. Начала заниматься футболом с детства, но затем перешела в дзюдо, когда ей было 9 лет. Была единственной девочкой в спортивном клубе "Сталь", где ее тренировал Мачехин Александр Николаевич.

Спортивная карьера

Дзюдо
В 2021 году выиграла Первенство России до 21 года в весовой категории до 63 кг. В 2022 году практически повторила прошлогодний успех, но в финале проиграла дзюдоистке из Свердловской области — Дарье Кузьмине и стала 2-ой. Ксения дебютирвала на взрослом Чемпионате России, где чуть сенсанционно не вышла в финал, в полуфинале она уступила другой представильнице Свердловской области — Дали Лилуашвили. В схватке за бронзовую медаль Ксения взяла верх над уроженкой Северной Осетии-Алании Залиной Зураевой.

Медведева приняла участие на Первенстве России до 23 лет, который проходил в Екатеринбурге. На своём пути к финалу она выиграла досрочно Тамару Мкртчян (Краснодарский край), Алёну Смирнову (ХМАО), Анастасию Мананникову (Свердловская область) и Анну Буровникову (Тульская область). В финале ей противостояла действующая чемпионка первенства России до 23 — Стафания Власова из Самарской области, в упорном матче Ксения уступила и завоевала серебряную медаль.

С 2023 года Ксения представляет Свердловскую область и тренеруется в Екатеринбурге, в спортивном клубе "Родина".

Стиль ведения поединков у Ксении достаточно пассивный, размеренный, плавный. Она хорошо использует ошибки соперниц на ковре. Медведева предпочитает выжидающий тип борьбы, напоминающий технику Анатолия Белоглазова.

Самбо
Медведева так же выступает по спортивному самбо, в 2021 она стала бронзовым призером Первенства Европы среди кадетов в весовой категории до 65 кг. В 2023 на Первенстве России до 24 лет выступила в непривычной для себя весовой категории до 72 кг. В первом кругу Медведва выиграла Веру Сенатарову из Свердловской области, но в 1/4 финала уступила Фомичевой Евгении из Пермского края и потеряла шанс на призовое место.

Спортивные достижения 
Дзюдо
 Первенство России среди юниоров — 2021 (Екатеринбург). 1-е место.
 Первенство России среди юниоров — 2022 (Красноярск). 2-ое место.
 Чемпионат России — 2022 (Екатеринбург). 3-е место.
 Первенство России среди юниоров до 23 — 2023 (Екатеринбург). 2-ое место.

Самбо
 Первенство Европы среди кадетов — 2021 (Лимасол, Кипр). 3-е место.
 Первенство России до 24 лет — 2023 (Кстово). 7-ое место.

Рекорд в дзюдо

|-
|Loss
|4–1
|align=left| Стефания Власова
|style="font-size:88%"|Дисквалификация
|style="font-size:88%" rowspan=5|Первенство России до 23 лет
|style="font-size:88%" rowspan=5|Марта 18, 2023
|- 
|Win
|4–0
|align=left| Анна Буровникова
|style="font-size:88%"|Иппон
|-
|Win
|3–0
|align=left|  Анастасия Мананникова
|style="font-size:88%"|Иппон
|-
|Win
|2–0
|align=left| Алёна Смирнова
|style="font-size:88%"|Иппон
|-
|Win
|1–0
|align=left| Тамара Мкртчян
|style="font-size:88%"|Иппон
|-

References

Примечания

Ссылки 
Ксения Медведева взяла золото первенства России по дзюдо
Брянская дзюдоистка Ксения Медведева стала бронзовым призёром чемпионата России

Дзюдоисты России